Jméno a příjmení Michael White nosí více osob:

 Michael White (houslista) (1930–2016) – americký houslista
 Michael White (producent) (* 1936) – skotský filmový producent
 Michael White (klarinetista) (* 1954) – americký klarinetista